Антоний Паёнк (; , Бествина — , Лондон) — польский политик, член Польской социалистической партии, в течение 10 лет занимал пост премьер-министра «правительства Польши в изгнании».

Биография 
С 1909 года на заводах и шахтах в Тешинской Силезии.
С 1919 года состоял в Польской социал-демократической партии Галиции и Силезии-Цешина.
С 1922 по 1930 год был членом парламента первого и второго срока.
В июне 1940 года был выслан с семьей в Якутию, а через год арестован. В августе 1942 года был амнистирован и назначен делегатом от посольства Польши в Москве. C 1948 жил в Великобритании.
Был премьер-министром правительства в изгнании с 10 сентября 1955 по 14 июня 1965. Умер вскоре после ухода с должности 25 ноября 1965 года.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Премьер-министры Польши
Члены Польской социалистической партии
Депутаты Сейма Польши
Военнослужащие Польских легионов (1914–1918)